Demps ist der Familienname folgender Personen:

 Dell Demps (* 1970), US-amerikanischer ehemaliger Basketballspieler und heutiger -funktionär
 Jeff Demps (* 1990), US-amerikanischer Sprinter und American-Football-Spieler 
 Laurenz Demps (* 1940), deutscher Historiker